Ерсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Ерсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж